«Вся жизнь впереди́»:

 «Вся жизнь впереди» — роман Ромена Гари (1975).
 «Вся жизнь впереди» — французский фильм Моше Мизрахи (1977).
 «Вся жизнь впереди» — итальянский фильм, режиссёр Паоло Вирдзи (2008).
 «Вся жизнь впереди» — итальянский фильм, режиссёр Эдоардо Понти (2020).
 «Вся жизнь впереди» — песня Алексея Экимяна на слова Роберта Рождественского.